Сербиновка () — село,
Сербиновковский сельский совет,
Гребёнковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320884201. Население по переписи 2001 года составляло 602 человека.

Является административным центром Сербиновковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Грушковка и
Саевка.

Географическое положение 
Село Сербиновка находится на левом берегу реки Сухая Оржица,
выше по течению примыкает село Степановка (Драбовский район),
ниже по течению примыкает село Саевка,
на противоположном берегу — село Грушковка.
На реке большая запруда.

История 
 1992 — село Перше Травня переименовано в село Сербиновка.
Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года как хутор Семены.

Экономика 
 ООО «Сербиновское».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Ссылки 
 История села Сербинівка
 Хутір (Слобідка) Семенівка (Семени, Сербинівка, Воскресенське)
 Хутір Вереміївка, та хутір Курилівщина
 Хутір Чепурківка

Примечания